Mardus ist der Familienname der folgenden Personen:

 Günter Mardus (1924–2020), deutscher Physiker und Politiker
 Wilhelm Mardus (1893–1960), deutscher Politiker